

Cinema 
 Pazzi da legare (Armed and Dangerous) – film del 1986 diretto da Mark L. Lester

Letteratura 
 Armed and Dangerous – racconto di Geoffrey Norman

Musica 
 Armed and Dangerous – EP dei Razor del 1984
 Armed and Dangerous – singolo degli Anthrax del 1985, dall'album Spreading the Disease
 Armed and Dangerous – EP degli Anthrax del 1985
 Armed and Dangerous – traccia dell'album Dangerous Attraction dei Lion del 1987
 Armed and Dangerous – traccia dell'album Contagious dei Y&T del 1987
 Armed and Dangerous – traccia dell'album No Guts. No Glory. degli Airbourne del 2010
 Armed and Dangerous – singolo di Juice Wrld del 2018

Videogiochi 
 Armed and Dangerous – sparatutto in terza persona